Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2016 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2016) war die zweite Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 9. April in Mimasaka und endete am 13. November in Motegi. Ritomo Miyata gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Es gab sechs Rennwochenenden mit je zwei oder drei Rennen, alle Rennwochenenden fanden im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt. Das ursprünglich am 22. Mai geplante Rennwochenende in Hita wurde aufgrund der Kumamoto-Erdbeben abgesagt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen, im Gegensatz zur vorherigen Saison, die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016